Antonio Caccianiga – politico, patriota e scrittore italiano
 Clemente Caccianiga – cestista e rugbista a 15 italiano
 Francesco Caccianiga – pittore e incisore italiano
 Gino Caccianiga – politico italiano